Por ley fundamental o leyes fundamentales se puede hacer referencia:
 En Derecho y ciencias políticas a:
 Un texto constitucional o Constitución:
 Ley Fundamental para la República Federal de Alemania, texto constitucional de la República Federal Alemana.
 Conjunto de leyes de un país que tienen rango de Constitución:
 Leyes fundamentales de Israel, texto vigente con valor constitucional de Israel.
 Leyes Fundamentales del Reino, conjunto de disposiciones con pretensión de rango constitucional vigentes en España durante la dictadura franquista hasta 1978.
 Las leyes básicas de un país que no utiliza el término "constitución", o tiene una constitución no codificada.
 En otras ciencias, a ciertas leyes científicas, fundamentales del universo.
 En religión, a los Diez Mandamientos.